

Titres 

 Ici, un hebdomadaire culturel de la région de Montréal (1997-2009) ;
 Ici, une sculpture-fontaine contemporaine au Grand parc de Miribel-Jonage en France ;
 Ici, un roman graphique de Richard McGuire paru en 2014 ;
 Ici, un roman de Nathalie Sarraute publié en 1995.

Sigles et acronymes 

ICI peut également être un sigle ou un acronyme signifiant :
 Institut des cultures d'Islam, un établissement culturel de la Mairie de Paris ;
 Institut canadien des ingénieurs, une fédération de douze sociétés d'ingénierie établie au Canada ;
 intervention comportementale intensive, le nom au Québec pour l'une des méthodes en psychologie comportementale ;
 Imperial Chemical Industries, une importante entreprise de produits chimiques, basée en Angleterre ;
 Industrie Cinematografiche Italiane, une société d'état de production et de distribution cinématographiques ;
 Industrie, commerce et institution, un terme est employé dans le secteur municipal notamment dans les MRC ;
 Inhibiteur de croissance d'insecte, un produit chimique de traitement sélectif ;
 Interagency Committee on Intelligence, un comité de liaison entre les services de renseignement américain.